Maraton for damer under Sommer-OL 2016 fandt sted den 14. august 2016.

Medaljefordeling

Turneringsformat 
Konkurrencen blev afviklet med samlet start for alle deltagere. Maraton konkurrencerne blev både startet og sluttet i Sambódromo, som er berømt for de gigantiske optog under der brasilianske karneval. Selve maraton-ruten gik gennem Rio de Janeiro og ruten var lagt på en sådan måde, at alle de ikoniske steder ville være indenfor TV-kameraernes rækkevidde.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Athletics.pdf?version=1
 https://www.rio2016.com/en/athletics 
 https://www.iaaf.org/home

Maraton (damer)